Натуральне число 1362
 1362 рік до нашої ери
 1362 рік нашої ери